Çiftlikköy (Eldivan)
 Çiftlikköy (Ağrı)
 Çiftlikköy (district)